Lake Island kan syfta på följande:
 Lake Island, Antarktis, ö i Antarktis
 Lake Island, British Columbia, ö i Kanada